Смишляєв Анатолій Петрович (* 1949) — радянський і молдавський художник-постановник мультиплікаційних фільмів, графік, художник-ілюстратор.
 Смишляєв Афанасій Спиридонович (1918—1945) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Смишляєв Дмитро Дмитрович (1828—1893) — російський земський діяч, краєзнавець і історик Пермського краю.
 Смишляєв Євген Васильович (1926—2017) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Смишляєв Олександр Євгенович (1953—2013) — генеральний директор Хмельницької АЕС, міський голова Нетішина. Заслужений енергетик України.
 Смишляєв Олександр Олександрович (* 1987) — російський фристайліст, який виступає в могулі, бронзовий призер Олімпійських ігор-2014, майстер спорту Росії міжнародного класу.
 Смишляєв Сергій Михайлович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки